Первая линия Петербургского метрополитена, также известная как Ки́ровско-Вы́боргская (официальное название до 1993 года), или красная линия, соединяет через центр юго-западные и северо-восточные районы Санкт-Петербурга. Крайний северный участок линии находится уже в Ленинградской области. В составе линии 19 станций, её длина 29,57 км, среднее время поездки по всей линии — около 47 мин. На линии имеются участки как глубокого, так и мелкого заложения. Красный цвет эта линия получила по аналогии с первой линией Московского метрополитена и по основному цвету советской эпохи. Кроме того, обе были названы в честь С. М. Кирова: Кировско-Фрунзенская (современное название после 1990 года — Сокольническая) и Кировско-Выборгская соответственно.

Несмотря на то что Кировско-Выборгская линия рассчитана на 8-вагонные поезда, из-за особенностей эксплуатации они не полностью помещаются на станции, в связи с чем у поездов всегда закрыта последняя дверь последнего вагона (32-й дверной проём) в обоих направлениях (в центр и из него), также всегда закрыта первая дверь первого вагона на станциях «Технологический институт» (конкретно — во втором зале) — по направлению в центр) и «Девяткино» (в обоих направлениях).

С момента открытия станции «Площадь Ленина» в 1958 году и до открытия Ладожского вокзала в 2003 году линия соединяла все действующие железнодорожные вокзалы города.

История

История строительства 
Строительство метрополитена началось в январе 1941 года, но с началом войны выработки были затоплены. Вновь строительство начато 3 сентября 1947 года. 7 октября 1955 года запущен первый обкаточный электропоезд. 5 ноября 1955 года был подписан акт о сдаче в эксплуатацию первой очереди ленинградского метрополитена, а 15 ноября первая линия петербургского метрополитена была торжественно открыта.

В довоенный проект трассировки входила станция «Сад 9-го января» — она не была построена в целях экономии.

Станции первой очереди (Площадь Восстания, Владимирская, Технологический институт, Балтийская, Нарвская, Кировский завод и Автово) были построены до выхода постановления «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» и выполнены в стиле сталинского классицизма, благодаря чему включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения.

После постройки станции Площадь Ленина, первая линия соединяла все действовавшие в то время вокзалы Ленинграда, кроме Варшавского, который располагался в 400 метрах от Балтийского, и строительство под него станции метро было нецелесообразно.

В 1966 году для обеспечения транспортной доступности района «Дачное» была построена временная открытая наземная станция «Дачное». Она была закрыта и разобрана в 1977 году после открытия участка «Автово» — «Проспект Ветеранов». По результатам эксплуатации этой станции было решено отказаться от строительства в Ленинграде наземных открытых станций.

В 1974 году в Ленинграде был разработан проект односводчатой станции глубокого заложения, и первыми в мире станциями, построенными по этой технологии, стали «Площадь Мужества» и «Политехническая» Кировско-Выборгской линии.

Строительство первой линии петербургского метрополитена многократно осложнялось из-за сложных геологических условий. К примеру, из-за проблем при сооружении наклонного хода, открытие станции «Пушкинская» было отложено до апреля 1956 года. Наиболее сложным был перегон между станциями «Лесная» и «Площадь Мужества», где из-за прорыва плывуна в декабре 1995 года оба тоннеля пришлось строить заново.

Хронология пусков

История переименований

Станции 

Все станции Кировско-Выборгской линии, кроме «Девяткино», подземные и имеют островные платформы.

Типы станций

Колонная станция глубокого заложения 

В Санкт-Петербурге (Ленинграде) станции такого типа появились в первой очереди на пусковом участке «Автово» — «Площадь Восстания» в 1955 году.

На  год таких станций на Кировско-Выборгской линии семь:
 «Гражданский проспект» (1978),
 «Академическая» (1975),
 «Лесная» (1975),
 «Выборгская» (1975),
 первый зал станции «Технологический институт» (1955), действующий как кросс-платформенный пересадочный узел между Кировско-Выборгской и Московско-Петроградской линиями,
 «Балтийская» (1955),
 «Кировский завод» (1955).

Односводчатая станция глубокого заложения 

Данный тип станции представляет собой однообъёмный большой зал. Впервые в мире станции такого типа появились на пусковом участке «Лесная» — «Академическая» в 1975 году.

На  год таких станций на Кировско-Выборгской линии две:
 «Политехническая» (1975),
 «Площадь Мужества» (1975).

Пилонная станция глубокого заложения 

В Санкт-Петербурге (Ленинграде) станции такого типа появились в первой очереди на пусковом участке «Автово» — «Площадь Восстания» в 1955 году.

На  год таких станций на Кировско-Выборгской линии шесть:
 «Площадь Ленина» (1958),
 «Чернышевская» (1958),
 «Площадь Восстания» (1955),
 «Владимирская» (1955),
 «Пушкинская» (1956),
 «Нарвская» (1955).
 второй зал станции «Технологический институт» (1961), действующий как кросс-платформенный пересадочный узел между Кировско-Выборгской и Московско-Петроградской линиями.

Станции «Чернышевская» и «Владимирская» имеют укороченный центральный зал.

Колонная станция мелкого заложения 

В Санкт-Петербурге (Ленинграде) станции такого типа появились в первой очереди на пусковом участке «Автово» — «Площадь Восстания». Такие станции располагаются на глубине не более 15 метров и имеют высокую пропускную способность в часы пик.

На  год таких станций на Кировско-Выборгской линии три:
 «Автово» (1955),
 «Ленинский проспект» (1977),
 «Проспект Ветеранов» (1977).

Наземная станция 

Единственная такая станция на линии — «Девяткино» — появилась в 1978 году. В 1966—1977 гг. функционировала единственная в истории Ленинградского-Петербургского метрополитена наземная открытая станция «Дачное».

Происшествия

Прорыв 

8 апреля 1974 года во время строительства участка «Лесная» — «Площадь Мужества» в забой начали поступать грунтовые воды. Аварийные затворы из-за быстрого поступления плывуна полностью закрыть не удалось, и тоннели были затоплены на километр. Прорыв привёл к проседанию участков грунта на Площади Мужества и обрушению корпусов НПО «Аврора». Проходка нового тоннеля осуществлялась с использованием жидкого азота. О данной аварии был снят фильм «Прорыв».

Размыв 

В феврале 1995 года на участке «Лесная» — «Площадь Мужества» снова началось проникновение большого объёма воды в тоннели. Попытки устранить течи велись до декабря, после чего было принято решение затопить оба тоннеля. В период, пока перегон был закрыт, за станцией «Лесная» был восстановлен ранее разобранный оборотный съезд. Между станциями был организован бесплатный автобусный маршрут № 80. С ноября 2001 года строились новые тоннели, которые были открыты для движения 26 июня 2004 года.

Теракт 1996 года 

В ночь с 18 на 19 декабря 1996 года в поезде между станциями «Площадь Ленина» и «Выборгская» произошёл взрыв. В момент этого в одном из вагонов было два человека, один из которых был оглушен взрывной волной. Поскольку тоннель не был повреждён, то полное движение по части красной линии к раннему утру 19 декабря было восстановлено.

Обнаружение взрывного устройства на станции «Площадь Восстания» 

3 апреля 2017 года террорист Акбаржон Джалилов оставил на станции «Площадь Восстания» взрывное устройство, мощность которого составила 1 кг в тротиловом эквиваленте. Позже смертник подорвал себя в вагоне, который отъехал от станции «Сенная площадь».

Пересадки 
С севера на юг:

Электродепо 

Линию обслуживает депо ТЧ-1 «Автово» (за одноимённой станцией), на территории которого также располагается одно из двух ремонтных депо — ТЧ-2 «Дачное». Второе — ТЧ-4 «Северное» — за станцией «Девяткино».

Изначально ТЧ-4 «Северное» обслуживало составы Невско-Василеостровской линии. Со станции «Девяткино» составы следовали до станции «Площадь Восстания», затем по соединительной ветви на станцию «Маяковская» (при этом высадка пассажиров не производилась) и далее до станции «Приморская». С 1995 года из-за размыва поезда третьей линии стали обслуживаться в депо «Невское».

Подвижной состав

Количество вагонов в составах

Тип подвижного состава 
Вагоны серии Ема-502 и Ем-501 (Емх-503 полностью были выведены из эксплуатации в 2022 году), а также их разновидности (Ема-502М/Ем-501М) будут находиться в пассажирской эксплуатации до 2025 года включительно, пока не будут полностью заменены на вагоны серии 81-725.1/726.1/727.1 «Балтиец» (для этого также закупались вагоны серии 81-722.1/723.1/724.1).

26 сентября 2022 года на линии началась обкатка поезда нового поколения «Балтиец». Испытания нового поезда были завершены 7 ноября, 12 ноября на линию выехал первый «Балтиец» с пассажирами.

Технические подробности 
На линии основным средством сигнализации является автоблокировка с автостопами и защитными участками, дополненная АЛС-АРС. На линии присутствует система автоведения поездов КСАУП (комплексная система автоматического управления поездом).

Перспективы

Продление линии на юг 
Некоторыми планами развития метрополитена предусматривалось продление первой линии метрополитена за станцию «Проспект Ветеранов». Станции имели бы условные названия «Улица Солдата Корзуна», «Проспект Маршала Жукова», «Лигово» (с пересадкой на одноимённую станцию Красносельско-Калининской линии). Согласно другому плану предполагается строительство станций «Ульянка» (близ одноимённой железнодорожной платформы) и «Пулково» (близ аэропорта). Эти планы планировалось осуществить к 1990 году.

В 2018 году появились планы продлить первую линию в южном направлении на две станции:

 «Александрино»;
 «Проспект Маршала Жукова» (на пересечении проспектов Ветеранов и Маршала Жукова).

Строительство планируется начать в 2023—2028 годах.

Ответвление от станции «Политехническая» 
При выборе направления строительства участка «Академическая» — «Девяткино» как основной рассматривался вариант продолжения линии по оси Светлановского проспекта. Этот вариант отвергли из-за плохих геологических условий. Тогда был предложен вилочный вариант: по оси проспекта Культуры и в сторону станции Ручьи (под ответвление были построены заделы). Это объясняет расположение метро относительно застройки района.

На 2018 год Генеральный план предусматривает ответвление линии с двумя станциями:

 «Сосновка» (на пересечении Тихорецкого и Северного проспектов);
 «Проспект Культуры» (на пересечении проспектов Культуры и Просвещения).

Дата начала строительства остаётся неизвестной.

Непостроенная станция «Сад 9-го января» 
По первоначальному плану, утверждённому приказом Народного комиссара путей сообщения (Л. М. Кагановича) от 21 января 1941 года № 27 «О строительстве Метрополитена в Ленинграде», планировалось строительство 12 станций, в число которых входила станция «Сад 9-го января» — она должна была располагаться между «Кировским заводом» и «Нарвской».
Её планировалось открыть в составе первой очереди в декабре 1942 г., но началась война и строительство метрополитена пришлось отложить.
Были заложены все шахты, расчищены площадки под наземные сооружения.

После войны, из-за масштабных работ по восстановлению города и нехватки денег, от строительства этой станции пришлось отказаться. В результате получился один из самых длинных перегонов на первой линии метро.

Текст приказа:

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
№ 27
гор. Москва 21 января 1941 года
«О строительстве Метрополитена в Ленинграде»
Во исполнение постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета ВКП/б/ № 126-54сс от 17 января 1941 года о строительстве Метрополитена в гор. Ленинграде, — приказываю:
I. Начальнику Метростроя тов. Гоциридзе и его первому заместителю тов. Самодурову
а/ приступить немедленно к строительству Метрополитена в Ленинграде;
б/ строительство первой очереди, общим протяжением 19,1 клм. вести по Кировско-Выборгскому направлению от Автово до Бабурина переулка и от площади Восстания до Октябрьской железной дороги со станциями:
1. Автово
2. Кировский завод
3. Сад 9-го января
4. Площадь Стачек
5. Балтийский вокзал
6. Технологический институт
7. Витебский вокзал
8. Площадь Нахимсона
9. Площадь Восстания
10. Кирочная улица
11. Финляндский вокзал
12. Бабурин переулок.
в/ сооружение Ленинградского Метрополитена вести глубоким заложением /30—50 метров/ при помощи щитов с чугунной обделкой станций и тоннелей под Невой и бетонной обделкой перегонных тоннелей…

Работы были начаты незамедлительно.
Уже в конце марта 1941 г. вышло архитектурно-планировочное задание к проектированию станций, вестибюлей и входов метрополитена в Ленинграде
(за подписью начальника строительства № 5 НКПС (первое название «Метростроя») И. Г. Зубкова).

Примечания

Ссылки 
 Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград: Энциклопедический справочник. Кировско-Выборгская линия метрополитена
 Кировско-Выборгская линия на metro.vpeterburge.ru
 Кировско-Выборгская линия на ometro.net

01
Линии метрополитена, построенные в 1955 году